Serie B i fotboll 1962/1963 innebar att Messina, Bari och Lazio gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1962 i Italien
1963 i Italien
Fotbollssäsongen 1962/1963
1962/1963